Матсья — санскритський термін.

 Матсья — перша аватара Вішну в індуїзмі.
  Матсья — назва давньоіндійського племені і держави, що існувала в ведійський період на північному заході Індійського субконтиненту.
 Матсья-пурана — одна з Пуран.